Girl 6 — альбом американського співака та композитора Прінса, випущений 19 березня 1996 року на лейблі Warner Bros. Records. Саундтрек до однойменного фільму Спайка Лі. На альбомі здебільшого присутні старі, але невипущені роботи Прінса, гуртів The Family, Vanity 6 та The New Power Generation. Альбом зайняв 75 сходинку в Billboard 200 та 15 сходинку в Top R&B/Hip-Hop Albums.

Список композицій

Примітки 

Музичні альбоми 1996